Graham Greene (1904–1991) angol író
 Graham Greene (1952–) kanadai színész